O Estádio Torquato Pontes, também conhecido como Colosso do Trevo, é um estádio de futebol brasileiro, situado na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. É pertencente ao Football Club Rio-Grandense

História 
O estádio foi construído pelo Grupo Joaquim Oliveira, mediante permuta do antigo Estádio Torquato Pontes, que se localizava próximo ao centro da cidade, na Av. Buarque de Macedo. Foi inaugurado em 1985. Localiza-se junto ao trevo de acesso à cidade, a alguns metros do Estádio Arthur Lawson, pertencente ao SC Rio Grande, sendo separados apenas pela Av. Itália (RS 734).

Em 19 de julho de 2000, o Colosso do Trevo (como era conhecido na época), foi o palco do jogo comemorativo do centenário do Sport Club Rio Grande (o clube de futebol mais antigo do Brasil em atividade). O jogo foi contra o Fluminense do Rio de Janeiro, e acabou com a vitória do clube carioca por 1 x 0.

O estádio está temporariamente inativo desde 2005, da mesma maneira que o clube a qual ele pertence.

Torquato Pontes
Estádio Torquato Pontes
Construções de Rio Grande (Rio Grande do Sul)
Torquato Pontes